Sangara (re) – Re di Carchemish
 Sangara (Pakistan) – Villaggio del Pakistan
 Sangara (Papua Nuova Guinea) – Villaggio della Papua Nuova Guinea